Allsvenskan 2006 var den 82. udgave af den svenske fodboldturnering Allsvenskan siden turneringen blev etableret i 1924. Turneringen blev afviklet fra den 1. april 2006 til den 5. november 2006.

Tabel 

1Fratrukket 3 point for tilskuere uroligheder.

Målscorer 

Fodbold i 2006
Sæsoner i Allsvenskan